Landesregierung Sima bezeichnet mehrere Regierungen Kärtens:
 Landesregierung Sima I (1965 bis 1970)
 Landesregierung Sima II (1970 bis 1974)